Глиден има више значења:
 Глиден (Висконсин)
 Глиден (Тексас)
 Глиден (Ајова)